420 може да се отнася за:

 420 (число)
 420 година от новата ера
 420 г. преди новата ера
 NGC 420, галактика
 420, канабис култура